Klotschky (ukrainisch ; russisch Klotschki) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Kiew, Rajon Bila Zerkwa, siehe Klotschky (Bila Zerkwa)
 Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Korosten, siehe Klotschky (Korosten)
 Dorf in der Oblast Transkarpatien, Rajon Mukatschewo, siehe Klotschky (Mukatschewo)